Alan Opie – baritono inglese
 Amelia Opie – scrittrice inglese
 John Opie – pittore inglese